Rose Garden steht für:
 (I Never Promised You A) Rose Garden, Lied von Lynn Anderson
 Rose Garden Arena, früherer Name des Moda Center, Stadion in Portland, Vereinigte Staaten
 White House Rose Garden, Rosengarten, der vor dem Oval Office und dem West Wing des Weißen Hauses liegt

Siehe auch:
 Rosegarden, Musiksoftware